J. K. Galbraith ist der Name folgender Personen:

 James K. Galbraith (* 1952), US-amerikanischer Ökonom
 John Kenneth Galbraith (1908–2006), kanadisch-US-amerikanischer Ökonom, Sozialkritiker und Diplomat